Hochreith heißen folgende geographischen Objekte:

 Hochreith (Gemeinde Göstling), Katastralgemeinde von Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hochreith (Gemeinde Groß Gerungs), Ortsteil der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hochreith (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hochreith (Gemeinde St. Anton), Ortschaft der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hochreit
 Hochreither